Пескаторе может означать:

 Пескаторе, Джон (род. 1964) — американский гребец.
 Энрико Пескаторе (ум. 1230) — генуэзский авантюрист, капер и пират.

См. также 
 Пескатори (остров)